Un homme à la mer est une expression qui est habituellement criée lorsqu'une personne tombe d'un bateau naviguant en mer. Les navigateurs procèdent alors à la manœuvre d'homme à la mer.

Un homme à la mer peut aussi désigner :
 Un homme à la mer, chanson d'Étienne Daho (1988) ;
 Un homme à la mer, téléfilm de Jacques Doillon (1993) ;
 Un homme à la mer, pièce de théâtre (2001) ;
  ;
 Un homme à la mer, court métrage de Fabien Gorgeart (2009) ;
 Un homme à la mer, film belge de Géraldine Doignon (2016).